Název Lelov má více sídel:
 Lelov (Žalany), část obce Žalany v okrese Teplice
 Lelov (Stod), část města Stod v okrese Plzeň-jih